Dammhof bezeichnet:

Dammhof (Eppingen), ein zum Eppinger Ortsteil Adelshofen zählendes Hofgut
Dammhof (Flensburg), ein ehemaliger Hof und ein Flurname in Flensburg
Dammhof (Wrist), einen Ortsteil von Wrist